Selce (makedonska: Селце) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Prilep, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Selce ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Selce är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Terrängen runt Selce sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är Sjuti Vrv,  meter över havet,  kilometer sydost om Selce. Närmaste större samhälle är Prilep,  kilometer nordväst om Selce. 

Omgivningarna runt Selce är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Selce är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Prilep (kommun)